Estas são as partidas e resultados da fase de grupos da Liga dos Campeões da AFC de 2008.

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Grupo G

Ver também
Liga dos Campeões da AFC de 2008
Liga dos Campeões da AFC
Confederação Asiática de Futebol (AFC)

Ligações externas

Liga dos Campeoes da AFC de 2008 - Grupos